Jacques Brel pode-se referir a:

 Jacques Brel (1929-1978): cantor belga do século XX.
 Jacques Brel: estação do metropolitano de Bruxelas

Desambiguação